Jack O’Connell (1902–1975) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Jack O’Connell (1902–1975) – australijski polityk, parlamentarzysta stanowy w Wiktorii
 Jack O’Connell (1921–2010) – amerykański dyplomata, agent CIA
 Jack O’Connell (1923–2019) – amerykański filmowiec, reżyser
 Jack O’Connell (ur. 1951) – amerykański polityk, senator stanowy w Kalifornii 
 Jack O’Connell (ur. 1959) – amerykański pisarz
 Jack O’Connell (ur. 1990) – brytyjski aktor
 Jack O’Connell (ur. 1990) – irlandzki rugbysta
 Jack O’Connell (ur. 1994) – angielski piłkarz